Baldwin Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baldwin Mountain (Essex County, New York)
 Baldwin Mountain (Warren County, New York)
 Baldwin Mountain (Virginia)